Santuario di Santa Caterina a Siena
 Santuario di Santa Caterina a Varazze